Вариво́нчик () — белорусская фамилия. Известные носители:
  (род. 1972) — украинская учёная в области культурологии, доктор искусствоведения, доцент.
 Варивончик, Анатолий Михайлович (род. 1956) — белорусский хоккеист, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Беларуси.
 Варивончик, Анатолий Николаевич (род. 1959) — белорусский и российский хоккеист (нападающий).
 Варивончик, Виталий Александрович (род. 1972) — белорусский футболист, вратарь, тренер.
 Варивончик, Геннадий Николаевич (род. 1955) — украинско-российский эстрадный певец, композитора, шоумен, заслужений артист Автономной республики Крым (Украина).
  (род. 1970) — украинский учёный в области профилактической медицины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.
 Варивончик, Иван Васильевич (род. 1957) — белорусский ученный, доктор исторических наук, профессор.
 Варивончик, Константин — латвийский футболист.